INS „Tarszisz” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty izraelskiej marynarki wojennej:
 „Tarszisz” – kuter rakietowy typu Saar 4 z okresu zimnej wojny, w służbie w latach 1975-1997, sprzedany Chile, gdzie służył jako „Papudo” do 1999 roku
 „Tarszisz” – kuter rakietowy typu Saar 4,5 z końca XX wieku, w służbie od 1995 roku

Zobacz też 
 Tarszisz

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy izraelskich okrętów